Böses Erwachen ist der Titel folgender Filme:
 Böses Erwachen (1991), Schweizer Psychothriller von Pierre Koralnik
 Böses Erwachen (2009), deutsch-österreichischer Kriminalfilm von Urs Egger